Varize, commune française d'Eure-et-Loir
 Varize-Vaudoncourt, anciennement Varize, commune française de la Moselle
 Rue de Varize, voie du